Сен-Жан-де-Лон () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сен-Жан-де-Лон. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21554.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1168 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 644 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 458 были экономически активными, 186 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 458 активных жителей работали 356 человек (196 мужчин и 160 женщин), безработных было 102 (54 мужчины и 48 женщин). Среди 186 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 79 были неактивными по другим причинам.

Через коммуну проходит Бургундский канал, связывающий бассейны Сены и Роны.

Уроженцы 
 Мийер, Пьер (1811—1887) — энтомолог.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Жан-де-Лон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор
Города, награждённые орденом Почётного легиона